Chastellain ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Chastellain (1405–1475), flandrischer Dichter und Chronist
 Jean Chastellain (* um 1490; † um 1542), französischer Glasmaler der Renaissance